Шатайло Віктор Сергійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Шатайло Єгор Андрійович — український стендап-комік, радіоведучий, сценарист.
 Шатайло Михайло Сергійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки